La voce elenca le specie di Thlaspi più note.
I nomi comuni in italiano sono evidenziati in grassetto accanto al nome scientifico.

A

Thlaspi abulense Pau ( = Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.)
Thlaspi affine Schott & Kotschy (sinonimo = T. kovatsii Heuff.)
Thlaspi affine sensu Boiss., non Schott & Kotschy (sinonimo = T. praecox Wulfen)
Thlaspi africanum Burm. fil. (1768) (sinonimo = Lepidium africanum subsp. africanum)
Thlaspi albanicum (F.K.Mey.) Greuter & Burdet (1983) 
Thlaspi alliaceum L. (1753) - Erba storna agliacea 
Thlaspi alpestre Jacq. (1762) 
(sinonimi:
= Noccaea alpestris subsp. alpestris; 
= T. alpinum var. kerneri;
= T. kerneri Huter;
= T. minimum Ard.)
subsp. brachypetalum (Jordan) T. Durand & Pittier (1880) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
subsp. sylvium (Gaudin) Kerguélen (1987) (sinonimo = Noccaea alpestris subsp. sylvium)
var. arenarium Duby (1828) (sinonimo = Noccaea arenaria)
Thlaspi alpestre L. (1763), non Jacq. (sinonimi = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)   - Erba storna alpestre 
subsp. alpestre
subsp. brachypetalum (Jordan) Th. Durand & Pittier (1881) (sinonimo = Noccaea brevipetala)
subsp. calaminare (Lej.) O.Schwarz (sinonimo = T. calaminare (Lej.) Lej. & Courtois)
subsp. gaudinianum (Jordan) Nyman (1878) (sinonimo = Noccaea caerulescens)
subsp. lereschii (Reut.) Thell. (sinonimo = T. lereschii Reut.)
subsp. occitanicum (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. occitanica
subsp. sylvestre (Jord.) Hook. (sinonimo = T. sylvestre Jord.)
subsp. virens (Jordan) Hooker fil. (1870) (sinonimi = Noccaea caerulescens subsp. virens; = T. mureti Gremli)
subsp. vogesiacum (Jordan) Berher in L. Louis (1887) (sinonimo = Noccaea caerulescens)
Thlaspi alpinum (Crantz) Jacq. (1775) (sinonimo = Noccaea alpestris subsp. alpestris)
proles sylvium (Gaudin) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea alpestris subsp. sylvium)
subsp. alpinum
susbp. sylvium (Gaudin) P. Fourn. (1936) (sinonimo = Noccaea alpestris subsp. sylvium
Thlaspi amarum (L.) Crantz (1762) (sinonimo = Iberis amara)
Thlaspi ambiguum Jordan in F.W. Schultz (1850) (sinonimo = Noccaea caerulescens)
Thlaspi arenarium (Duby) Jordan in F.W. Schultz (1850) (sinonimo = Noccaea arenaria)
Thlaspi arenosum (L.) Lapeyr. (1813) (sinonimo = Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa)
Thlaspi arvense L. (1753) - Erba storna comune 
Thlaspi avalanum Pancic (1865)  (sinonimo = T. kovatsii Heuff.) 
Thlaspi arvernense Jordan ex Boreau (1857) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. virens)

B
Thlaspi balcanicum Janka (sinonimo = T. ochroleucum Boiss. & Heldr.)
Thlaspi banaticum R.Uechtr. (sinonimo = T. dacicum Heuff. subsp. banaticum (R.Uechtr.) Jáv.)
Thlaspi bellidifolium Griseb. (1845)  
Thlaspi beugesiacum Jordan (1864) (sinonimo = Noccaea montana subsp. montana)   
Thlaspi bonariense (L.) Poiret in Lam. (1806) (sinonimo = Lepidium bonariense)
Thlaspi brachypetalum Jordan (1846) - Erba storna a petali corti 
(sinonimo:
= T. alpestre subsp. lereschii;
= T. caerulescens subsp. brachypetalum;
= Noccaea brachypetala) 
proles salticola (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
proles verlotii (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
subsp. salisii (Brügger) O. Schwarz (1949) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
Thlaspi brevistylum (DC.) Jordan - Erba storna brevistila 
Thlaspi brevistylum (DC.) Mutel (1834) (sinonimo = Noccaea brevistyla)
Thlaspi bulbosum Spruner ex Boiss. (1843)
Thlaspi bursa-pastoris L. (1753)  (sinonimo = Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) 
subsp. integrifolium Ehrh. (1780) (sinonimo = Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) 
var. gracile (Gren.) Burnat (1892) (sinonimo = Capsella × gracilis)
var. rubellum (Reuter) Loret & Barrandon (1886) (sinonimo = Capsella rubellum)
Thlaspi burseta Bergeret (1786) (sinonimo = Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.)

C

Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl (1819) 
(sinonimi :
= Noccaea caerulescens subsp. caerulescens;
= T. alpestre;
= T. alpestre subsp. sylvestre;
= T. guadinianum Jord.;
= T. huteri .Kern.;
= T. mureti Gremli;
= T. occitanicum Jord.;
= T. pratulorum Gand.;
= T. rhaeticum Jord.;
= T. suecicum Jord.;
= T. sylvestre;
= T. villarsianum Jord.;
= T. virgatum Gren. & Godr.;
= T. vogesiacum Jord.;
= T. vulcanorum Lamotte)
subsp. brachypetalum (Jordan) O. Bolòs, Vigo & al. (1990) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
subsp. caerulescens (sinonimo = T. caerulescens J.Presl & C.Presl subsp. occitanicum (Jord.) M.Laínz)
subsp. occitanicum (Jordan) Laínz (1979) (sinonimi = Noccaea caerulescens subsp. occitanica; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl subsp. caerulescens)
subsp. sylvestre (Jordan) Laínz (1979) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens)
subsp. virens (Jordan) Hook.f. (1870) (sinonimo = T. virens Jord.)
subsp. virens (Jordan) Laínz (1979) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. virens) 
Thlaspi calaminare (Lej.) Lej. & Courtois (1831) (sinonimo = T. alpestre L., non Jacq. subsp. calaminare (Lej.) O.Schwarz)
Thlaspi californicum S. Watson (1882) 
Thlaspi campestre L. (1753)  (sinonimo = Lepidium campestre (L.) R. Br.) 
Thlaspi carneum Banks & Solander in Russell (1794) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
Thlaspi cartilagineum J. C. Mayer (1786)  (sinonimo = Lepidium crassifolium Waldst. & Kit.) 
Thlaspi cepaeifolium (Wulfen) Mertens & Koch (1833) (sinonimi = Noccaea rotundifolia subsp. rotundifolia; = T. rotundifolium (L.) Gaudin, non Tineo subsp. cepaeifolium (Wulfen) Rouy & Foucaud)
subsp. cepaeifolium
subsp. corymbosum (J.Gay) Gremli, non Molina (sinonimo = T. cepaeifolium (Wulfen) W.D.J.Koch subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet var. corymbosum (J.Gay) Gaudin)
subsp. grignense (F.K.Mey.) Greuter & Burdet (sinonimo = T. cepaeifolium (Wulfen) W.D.J.Koch subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet)
subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet (1985)
(sinonimi:
= T. rotundifolium (L.) Gaudin, non Tineo;
= T. limosellifolium Reut.;
= T. cepaeifolium (Wulfen) W.D.J.Koch subsp. grignense (F.K.Mey.) Greuter & Burdet;
= T. lereschianum Rouy & Foucaud)
subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet subsp. cenisium Rouy & Foucaud
subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet var. corymbosum (J.Gay) Gaudin (sinonimo = T. cepaeifolium (Wulfen) W.D.J.Koch subsp. corymbosum (J.Gay) Gremli, non Molina)
subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet var. lereschianum Burnat
subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet var. limosellifolium Burnat
Thlaspi cikaeum (F.K.Mey.) Greuter & Burdet (1983)
Thlaspi cochleariforme DC. (1821)
Thlaspi collinum M. Bieb. (1808) (sinonimo = T. arvense)
Thlaspi coronopifolium J.P. Bergeret (1786) (sinonimo = Teesdalia coronopifolia)
Thlaspi corymbosum (J. Gay) Reichenb. (1837), non Molina (sinonimo = Noccaea corymbosa)
Thlaspi creticum (Degen & Jáv.) Greuter & Burdet (1983) (sinonimo = T. microphyllum Boiss. & Orph. subsp. creticum Degen & Jáv.)
Thlaspi cuneatum Stokes (1812) (sinonimo = Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.)
Thlaspi cuneifolium Griseb. ex Pant. (sinonimo = T. praecox Wulfen subsp. cuneifolium (Griseb. ex Pant.) A.R.Clapham)

D
Thlaspi dacicum Heuff. (1858) (sinonimo = T. korongianum Czetz)
subsp. dacicum
subsp. banaticum (R.Uechtr.) Jáv. (1924) (sinonimo = T. banaticum R.Uechtr.)
Thlaspi divaricatum (Solander) Poiret in Lam. (1806) (sinonimo = Lepidium divaricatum)

E
Thlaspi epirotum Halácsy (1900)
Thlaspi erraticum Jordan (1852) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)

F
Thlaspi firmiense (F.K. Meyer) Greuter & Burdet in Greuter & Raus (1983) (sinonimo = Noccaea firmiensis)

G
Thlaspi gaudinianum Jordan (1846) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens)
Thlaspi goesingense Halácsy (1880) (sinonimo = T. umbrosum Waisb.) 
Thlaspi graecum Jord. (1846) (sinonimo = T. taygeteum Boiss.)  
Thlaspi graminifolium (L.) Poiret in Lam. (1806) (sinonimo = Lepidium graminifolium subsp. graminifolium) 
Thlaspi grandiflorum Fauche & Chaub. (1838)  (sinonimo = Capsella grandiflora (Fauche & Chaub.) Boiss.) 
Thlaspi guadinianum Jord. (sinonimo = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)

H
Thlaspi heterophyllum DC. (1821) (sinonimo = Lepidium heterophyllum)
Thlaspi hirsutum L.(1754) (sinonimo = Lepidium heterophyllum)
Thlaspi hirsutum Lam. (1779), non L. (sinonimo = Lepidium campestre)
Thlaspi hirtum L. (1753) (sinonimo = Lepidium hirtum)   
Thlaspi hirtum Georgi (1775), non L. (sinonimo = Lepidium campestre)
Thlaspi hirtum Schrank (1789), non L. (sinonimo = Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris)
Thlaspi hungaricum Dvoráková (sinonimo = T. jankae A.Kern.)
Thlaspi huteri Pernh. ex A. Kerner (1896) (sinonimi = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)

I
Thlaspi improperum Jordan (1864) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
Thlaspi infestum Salisb. (1796) (sinonimo = Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris)

J
Thlaspi jankae A.Kern.(1867) (sinonimo = T. hungaricum Dvoráková)

K
Thlaspi kerneri Huter (1882) (sinonimo = T. alpestre Jacq.)
Thlaspi korongianum Czetz (sinonimo = T. dacicum Heuff.)
Thlaspi kotschyanum Boiss. & Heldr. (1849)
Thlaspi kovatsii Heuff. (1853)  (sinonimi = T. avalanum Pancic; = T. affine Schott & Kotschy; = T. trojagense Zapal)

L
Thlaspi lerescheanum (Burnat) A.W. Hill (1926) (sinonimo = Noccaea corymbosa)
Thlaspi lereschianum Rouy & Foucaud (sinonimo = T. cepaeifolium (Wulfen) W.D.J.Koch subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet)
Thlaspi lereschei Reuter (1854) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
Thlaspi limosellifolium Reut. (sinonimo = T. cepaeifolium (Wulfen) W.D.J.Koch subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet)
Thlaspi lotharingum Jordan (1864) (sinonimi = Noccaea montana subsp. montana; = T. montanum L.)
Thlaspi lutescens Velen. (1904)

M 

Thlaspi macranthum N.Busch (1906)
Thlaspi macrophyllum Hoffm. (1805) (sinonimo = Pachyphragma macrophylla (Hoffm.) N. Busch) 
Thlaspi martiale Jordan (1864) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
Thlaspi microphyllum Boiss. & Orph. (1859) (sinonimo = T. creticum (Degen & Jáv.) Greuter & Burdet)
Thlaspi minimum Ardoino (1759) (sinonimi = Noccaea alpestris subsp. alpestris; = T. alpestre Jacq.; = T. kerneri Huter) - Erba storna di Kerner 
subsp. sylvium (Gaudin) Fuchs-Eckert (1980) (sinonimo = Noccaea alpestris subsp. sylvium)
Thlaspi montanum L. (1753) (sinonimi = Noccaea montana subsp. montana; = T. lotharingum Jord.; = T. villarsianum) - Erba storna montana
proles lotharingum (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens) 
proles villarsianum (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. villarsiana)
subsp. alpestre Bonnier & Layens (1894) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens)
subsp. alpinum (1894) (sinonimo = Noccaea alpestris subsp. sylvium)
var. lotharingum (Jordan) P. Fourn. (1928) (sinonimo = Noccaea montana subsp. montana)
var. villarsianum (Jordan) P. Fourn. (1936) (sinonimo = Noccaea montana subsp. villarsiana)
Thlaspi montanum L. (1754), non L. (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens)
Thlaspi muretii Gremli (1872) (sinonimi = Noccaea caerulescens subsp. virens; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)

N 
Thlaspi nasturtium J.P. Bergeret (1786) (sinonimo = Lepidium sativum subsp. sativum)
Thlaspi neglectum Crépin (1862) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
Thlaspi nevadense Boiss. & Reut. (1852)
Thlaspi nemoricola Jordan (1864) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
Thlaspi nudicaule (L.) Desf. (1804) (sinonimo = Teesdalia coronopifolia)

O
Thlaspi occitanicum Jordan (1846) (sinonimi = Noccaea caerulescens subsp. occitanica; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)
Thlaspi ochroleucum Boiss. & Heldr. (1849) (sinonimo = T. balcanicum Janka)
Thlaspi oligospermum (Merino) Greuter & Burdet (1983)
Thlaspi oliveri Engler (1893) (sinonimo = T. alliaceum)

P    

Thlaspi perfoliatum L. (1753) (sinonimi = Kandis perfoliata subsp. perfoliata; = T. rotundifolium Tineo; = T. tinei Nyman) - Erba storna perfogliata 
proles erraticum (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
proles impraepoperum (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
subsp. erraticum (Jordan) P. Fourn. (1928) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
subsp. erraticum (Jordan) O. Schwartz (1949) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
subsp. improperum (Jordan) P. Fourn. (1928) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
subsp. neglectum (Crépin) Nyman (1878) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
subsp. perfoliaum
subsp. tinei (Nyman) Maire (sinonimo = T. tinei Nyman)
subsp. virgatum (Godron) Bonnier & Layens (1894) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
Thlaspi petraeum (L.) Cesati & al. (1886) (sinonimo = Hornungia petraea)
Thlaspi pindicum Hausskn. (1893) (sinonimo = T. tymphaeum Hausskn.)
Thlaspi pinnatum G. Beck (1890) (sinonimo = Hornungia petraea)
Thlaspi pinnatum (L.) Noulet (1837) (sinonimo = Iberis pinnata)
Thlaspi pollichii (Roth) Poiret in Lam. (1806) (sinonimo = Lepidium virginicum)
Thlaspi praecox Wulfen (1789) (sinonimi = Noccaea praecox subsp. praecox; = T. affine sensu Boiss., non Schott & Kotschy) - Erba storna montanina
subsp. cuneifolium (Griseb. ex Pant.) A.R.Clapham (1964) (sinonimo = T. cuneifolium Griseb. ex Pant.)
subsp. praecox
subsp. tricastanorum Breistr. (1967) (sinonimo = Noccaea praecox subsp. praecox)
Thlaspi pratulorum Gandoger (1875) (sinonimi = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)
Thlaspi procumbens Lapeyr. (1813) (snonimo = Teesdalia nudicaulis)
Thlaspi procumbens (L.) Wallr. (1822), non Lapeyr. (sinonimo = Hymenolobus procumbens)
Thlaspi prolongoi Boiss. (sinonimo = Jonopsidium prolongoi (Boiss.) Batt.)
proles abulense (Pau) Samp. ( = Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.)
proles prolongoi ( = Jonopsidium prolongoi (Boiss.) Batt.)
Thlaspi pygmaeum Jordan (1860) (sinonimi = Noccaea brevistyla; = T. rivale J.Presl & C.Presl)

R 
Thlaspi repens Maire (1945) (sinonimo = Noccaea rotundifolia subsp. rotundifolia)
Thlaspi revelieri Boreau (1857) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
Thlaspi rhaeticum Jord. (sinonimo = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)
Thlaspi rivale J. S. Presl & C. Presl (1822) (sinonimo = T. pygmaeum Jord.) - Erba storna dei rivi 
Thlaspi rivale sensu Moris (1837), non C. Presl in J. & C. Presl (sinonimo = Noccaea brevistyla)
subsp. brevistylum (DC.) Nyman (1878) (sinonimo = Noccaea brevistyla)
Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin (1829), non Tineo (sinonimo = Noccaea rotundifolia subsp. rotundifolia) - Erba storna rotundifolia
proles limosellifolium (Burnat) Reuter ex Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea rotundifolia)
proles corymbosum (J. Gay) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea corymbosa)
proles lerescheanum (Burnat) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea corymbosa)
subsp. cenisium Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea corymbosa)
subsp. cepaeifolium (Wulfen) Rouy & Foucaud (sinonimi = T.  cepaeifolium; = T.  rotundifolium subsp, cepaeifolium)
subsp. corymbosum (J. Gay) Gremli (sinonimo = Noccaea corymbosa; = T. corymbosum)
subsp. grignense (F.K.Mey) Greuter & Burdet 
(sinonimi:
= Noccaea rotundifolia subsp. grignensis F.K.Mey (1973);
= T. cepaeifolium subsp. grignense;
= T. cepaeifolium subsp. rotundifolium)
subsp. rotundifolium (sinonimi = T. cepaeifolium subsp. rotundifolium; = T. repens)
var. cenisium (Rouy & Foucaud) P. Fourn. (1936) (sinonimo = Noccaea corymbosa)
var. lerescheanum Burnat (1892) (sinonimo = Noccaea corymbosa)
var. limosellifolium (1892) (sinonimo = Noccaea rotundifolia subsp. rotundifolia)
Thlaspi rotundifolium Tineo (1817) (sinonimo = Kandis perfoliata subsp. perfoliata)
Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin, non Tineo (1829) (sinonimo = T. cepaeifolium (Wulfen) W.D.J.Koch subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet)
subsp. cepaeifolium (Wulfen) Rouy & Foucaud (1895) (sinonimo = T. cepaeifolium (Wulfen) W.D.J.Koch)
subsp. rotundifolium
subsp. rotundifolium var. rotundifolium
Thlaspi rubellum (Reuter) Billot (sinonimo = Capsella rubella)
Thlaspi ruderale (L.) All. (1785) (sinonimo = Lepidium ruderale)

S

Thlaspi salisii Brügger (1860) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
Thlaspi salticola Jordan (1864) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
Thlaspi sativum (L.) Crantz (1762) (sinonimo = Lepidium sativum subsp. sativum)
Thlaspi saxatile L. (1753) (sinonimo = Aethionema saxatile subsp. saxatile)
Thlaspi scapiflorum Viviani (1825) (sinonimo = Lepidium hirtum subsp. oxyotum)
Thlaspi schrankii J.F. Gmelin (1792) (sinonimo = Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris)
Thlaspi spathulatum Gaterau (1789) (sinonimo = Noccaea montana subsp. montanum)
Thlaspi stenopterum Boiss. & Reut. (1849)
Thlaspi suecicum Jord. (sinonimo = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)
Thlaspi stylosum (Ten.) Mutel (1834) - Erba storna appennina 
Thlaspi sylvestre Jordan (1846) (sinonimi = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens; = T. alpestre L., non Jacq. subsp. sylvestre (Jord.) Hook.)
proles arnaudiae (Jordan ex Boreau) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens
proles gaudinianum (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. caerulescens
subsp. ambiguum (Jordan) P. Fourn. (1928) (sinonimo = Noccaea caerulescens)
subsp. occitanicum (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. occitanica)
proles arenarium (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea arenaria)
subsp. virens (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. virens)
proles arvernense (Jordan ex Boreau) Rouy & Foucaud in Rouy (1895) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. virens)
subsp. vogesiacum (Jordan) P. Fourn. (1928) (sinonimo = Noccaea caerulescens)
var. occitanicum (Jordan) Gautier (1898) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. occitanicum)
Thlaspi sylvium Gaudin (1829) (sinonimi = Noccaea alpestris subsp. sylvium; = T. alpinum Crantz subsp. sylvium (Gaudin) P.Fourn.; = T. alpinum Auct. Fl. Helv., non Crantz s.s.) - Erba storna piemontese

T
Thlaspi tallonis Sennen (1936) (sinonimo = Noccaea caerulescens subsp. tallonis)
Thlaspi taygeteum Boiss. (sinonimo = T. graecum Jord.)
Thlaspi tenuifolium Lam. (1779) (sinonimo = Lepidium ruderale)
Thlaspi tinei Nyman (sinonimo = T. perfoliatum L.)
Thlaspi torreanum Ten. - Erba storna del Torre
Thlaspi trojagense Zapal (sinonimo = T. kovatsii Heuff.)
Thlaspi tymphaeum Hausskn. (1893) (sinonimo = T. pindicum Hausskn.)

U
Thlaspi umbellatum (L.) Crantz (1762) (sinonimo = Iberis umbellata)
Thlaspi umbrosum Waisb. (sinonimo = T. goesingense Halácsy)

V
Thlaspi verlotii Jordan (1864) (sinonimo = Noccaea brachypetala)
Thlaspi villarsianum Jordan (1864) (sinonimi = Noccaea montana subsp. villarsiana; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)
Thlaspi virens Jordan (1846) 
(sinonimi:
= Noccaea caerulescens subsp. virens; 
= T. alpstre subsp. virens;
= T. caerulescens J.Presl & C.Presl subsp. virens (Jord.) Hook.f.)
Thlaspi virgatum Godron in Gren. & Godron (sinonimi = Noccaea brachypetala; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)
Thlaspi virginicum (L.) Cav. (1802) (sinonimo = Lepidium virginicum)
Thlaspi vosegiacum Jordan in F.W. Schultz (1850) (sinonimi = Noccaea caerulescens; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)
Thlaspi vulcanorum Lamotte (1859) (sinonimi = Noccaea brachypetala; = T. caerulescens J.Presl & C.Presl)
Thlaspi vulgatum Roucel (1803) (sinonimo = Lepidium campestre)

Altri progetti 

Thlaspi
Thlaspi